Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2012 war die 21. Austragung der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 6. bis 14. Juni 2012 im Daugavpils Olympic Center in Daugavpils in Lettland statt.

Durch einen 7:3-Sieg im Finale gegen den Iren Brendan O’Donoghue wurde der Schotte Scott Donaldson Europameister und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Spielzeiten 2012/13 und 2013/14.

Modus 
Die 80 Teilnehmer wurden in 16 Gruppen mit jeweils fünf Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 2012 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2012
Europameisterschaft
Billardturnier in Lettland
Sportveranstaltung in Daugavpils